Orciano di Pesaro – ex comune della provincia di Pesaro ora frazione di Terre Roveresche.
Orciano Pisano – comune italiano in provincia di Pisa in Toscana.